В индийском обществе многие аспекты жизни испытывали и испытывают на себе влияния индуистского искусства, в котором традиционно принято выделять 64 формы — начиная с музыки и заканчивая ювелирным мастерством. Так как индийская культура неразрывно связана с индуизмом, его религиозные символы и мотивы являются неотъемлемой частью различных видов индийского искусства: скульптуры, живописи, музыки и танца.

См. также 
 Индуистская архитектура
 Культура Индии

Примечания

Литература 
 Ватсьяян К. Наставление в искусстве театра: «Натьяшастра» Бхараты. М.: Восточная литература, 2009—206 с. ISBN 978-5-02-036379-3
 
 
 
 
 
 Лидова Н. Р. Драма и ритуал в древней Индии. М.: Наука, 1992. Автореферат см. здесь